

Маномен — місто, штат Міннесота
 Маномен — переписна місцевість в окрузі Сент-Луїс, штат Міннесота